Алекса́ндр Серге́евич Горя́инов (; 29 июня 1975, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, вратарь.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Металлист». Первый тренер — Валерий Богданов.

Клубная карьера 
Является рекордсменом по количеству игр, сыгранных за «Металлист», входит в Клуб Александра Чижевского. Горяинов -обладатель самой длинной «сухой» серии в чемпионатах Украины — 943 минуты.

Карьера в сборной 
Был привлечён в молодёжную сборную Украины 3 сентября 1996 года против молодёжной сборной Грузии (3:1).

Вызывался в национальную сборную Украины и в 1990-е годы, но игровой дебют состоялся на стадионе «Металлист» 25 мая 2010 года в товарищеском матче против Литвы. В тридцать четыре года он стал самым старшим дебютантом за всю историю украинской сборной. Он отстоял в матче «на ноль» (финальный счёт был 4:0); футбольные обозреватели оценили его первую игру за сборную положительно.

Прощальный матч 
23 мая 2018 года в Харькове на стадионе ОСК «Металлист» состоялся прощальный матч Александра Горяинова, в котором бывшие игроки «Металлиста» сыграли против футбольных звёзд Украины. На 71-й минуте матча Александра заменил его сын — Алексей Горяинов и забил гол. Матч завершился со счётом 1-1.

Тренерская карьера 
11 сентября 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба «Металлист 1925». 10 декабря 2018 года единогласным решением совета учредителей ООО «ФК „Металлист 1925“ Харьков» был назначен главным тренером клуба. 4 июня 2019 года был уволен из-за провала «Металлиста 1925» в весеннем сезоне.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (5): 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2018)
 Медаль «За труд и победу» (23 апреля 2008)
 Награждён почётным знаком Харьковского облсовета «Слобожанская слава»

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт футбольного клуба Металлист
 Гвардеец Александр Горяинов. Carpe diem (статья)
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК ЦСКА-2 Киев
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Металлист 1925»